Рифка́т (Рафкат) Ваки́лович Исрафи́лов (; род. 6 августа 1941, Ново-Муслюмово Мечетлинского района БАССР) — советский и российский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог. Народный артист РСФСР (1989). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), БАССР, Татарстана, Северной Осетии — Алании. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1996) и премии БАССР имени Салавата Юлаева.  Действительный член (академик) Санкт-Петербургской Петровской академии науки и искусства. Секретарь Российского Союза театральных деятелей и председатель Российского совета национальных театров. Профессор Оренбургского государственного института искусств.

Биография 
Рифкат Исрафилов родился 6 августа 1941 года в татарской деревне Ново-Муслюмово Мечетлинского района БАССР (ныне Башкортостана).

В 1965 году окончил режиссёрское отделение Уфимского училища искусств, в 1973 году ГИТИС (курс А. А. Попова).

Ещё будучи студентом ГИТИС Рифкат Исрафилов поставил в Башкирском театре драмы им. Мажита Гафури пьесу М. Файзи «Галиябану», позднее там же был поставлен дипломный спектакль: «Неотосланные письма» А.Кутуя. В 1981 году Рифкат Исрафилов стал главным режиссёром и художественным руководителем Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

С 1997 года Рифкат Исрафилов возглавляет Оренбургский драматический театр.

Роли в театре 
 «Слуга двух господ» Карло Гольдони — Труффальдино
 «Страна Айгуль» («Айгөл иле») М. Карима — Ричард Галин
 «Сын солдата»  («Һалдат улы») А. Мирзагитова — Гарун
 «Ходжа Насретдин» Н. Исанбета — Хаммат

Постановки в театре 
 «Галиябану» М. Файзи
 «Неотосланные письма» А.Кутуя
 «Не бросай огонь, Прометей!» Мустая Карима
 «Долгое-долгое детство» Мустая Карима
 «Голубая шаль» К.Тинчурина
 «Галия» Т.Тагирова
 «Трудное счастье» А.Атанбаева
 «Последний патриарх» Азата Абдуллина
 «Тринадцатый председатель» Азата Абдуллина
 «Бибинур, ах, Бибинур!» Ф. М. Булякова
2001 — «Маскарад» М.Ю. Лермонтова
  — «Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега (Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой)

Признание и награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 марта 2012 года) — за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Александра Невского (11 ноября 2019 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Орден Почёта (13 марта 2002 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы народов (1986).
 Народный артист РСФСР (24 февраля 1989 года) — за заслуги в развитии советского театрального искусства.
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (29 июля 1982 года) — за заслуги в области советского театрального искусства.
 Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан (1993).
 Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР (1977).
 Заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия-Алания (2002).
 Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 1995 года (27 мая 1996 года) — за спектакль Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури «Бибинур, ах, Бибинур» по пьесе Ф. М. Булякова .
 Специальная премия «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» (2021).
 В 1976 году Гюлли Мубарякова, Асхат Мирзагитов, Рафкат Исраилов и Зайтуна Бикбулатова удостоились Республиканской премии имени Салавата Юлаева  «за спектакль «Матери ждут сыновей» в Башкирском ордена Трудового Красного Знамени академическом театре им. М.Гафури».
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Башкирской АССР (1991).

Примечания 

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Заслуженные деятели искусств Республики Северная Осетия-Алания
Персоналии:Башкирский театр драмы имени Мажита Гафури
Персоналии:Оренбургский драматический театр